Фіна́л Ку́бку воло́дарів ку́бків 1964 — футбольні матчі для визначення володаря Кубка володарів кубків УЄФА сезону 1963/64, 4-й фінал змагання між володарями національних кубків країн Європи. 

У фіналі зустрілись володар Кубка Португалії 1962/63 «Спортінг» (Лісабон) та віце-чемпіон Угорщини 1962/63 «МТК». Свій перший титул володарів Кубка володарів кубків здобули португальці.

Шлях до фіналу

Матч

Перегравання

Див. також 
 Кубок володарів кубків 1963—1964
 Фінал Кубка європейських чемпіонів 1964
 Фінал Кубка ярмарків 1964

Посилання 
 Кубок володарів кубків УЄФА 1963-64 на RSSSF 
 Перший матч фіналу Кубка володарів кубків УЄФА 1964 на transfermarkt 
 Другий матч фіналу Кубка володарів кубків УЄФА 1964 на transfermarkt 

Фінали Кубка володарів кубків УЄФА
1964
1964
1964
1964 у футболі
Спортивні змагання у Брюсселі
Спорт в Антверпені
1964
 0513-0515
 13-15
 1964
 1964